

Вулфборо — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вулфборо — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир